Maline (Mokronog - Trebelno) - plaats in Slovenië
 Maline pri Štrekljevcu - plaats in Slovenië
 Maline (naam) - meisjesnaam